La nazionale di pallavolo maschile del Giappone è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Giappone ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Giappone.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Volleyball Nations League

World League

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

Coppa asiatica

World Top Four

World Super Challenge

Giochi dell'Estremo Oriente

Goodwill Games

Collegamenti esterni